Geneva Round kann bezeichnen

 Genf-Runde, Welthandelsrunde von 1947
 2. Genf-Runde, Welthandelsrunde von 1955/56